Cemetery Lake ist der Name mehrerer Seen in den Vereinigten Staaten:

 Cemetery Lake (Alaska)
 Cemetery Lake (Antarktika)
 Cemetery Lake (Colorado)
 Cemetery Lake (Dixie County, Florida)
 Cemetery Lake (Marion County, Florida)
 Cemetery Lake (Branch County, Michigan)
 Cemetery Lake (Houghton County, Michigan)
 Cemetery Lake (Iron County, Michigan)
 Cemetery Lake (Itasca County, Minnesota)
 Cemetery Lake (Pine County, Minnesota)
 Cemetery Lake (Oregon)